Лас Калабасиљас има више значења:

 Лас Калабасиљас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Калабасиљас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Калабасиљас, Лос Пахарос (Кваутемок), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику